Osoby o tym nazwisku:
 Adam Szyszkowski – polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, scenarzysta oraz lektor
 Bohdan Szyszkowski – polski chemik
 Bolesław Szyszkowski – polski działacz robotniczy
 Hilary (właśc. Eduard Szyszkowski) – prawosławny biskup
 Jakub Szyszkowski – polski lekkoatleta
 Jan Szyszkowski – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Marcin Szyszkowski – rzymskokatolicki biskup, książę siewierski
 Mikołaj Szyszkowski – rzymskokatolicki biskup, książę warmiński
 Mikołaj Szyszkowski – podkomorzy wieluński, sędzia ziemski wieluński, sekretarz królewski
 Piotr Szyszkowski – polski szlachcic, poseł na Sejm, urzędnik staropolski
 Stanisław Szyszkowski – polski polityk, rolnik, poseł na Sejm
 Wacław Szyszkowski – polski prawnik